Johan Arath Gomez (ur. 23 lipca 2001 na Arlington) – amerykański piłkarz grający w FC Porto.

Przebieg kariery 
Jest starszym bratem Jonathana Gomeza, który gra w Louisville City FC w USL Championship. Karierę piłkarską rozpoczął w wieku 7 lat, dołączając do lokalnego klubu Solar w Dallas. W wieku 12 lat Gomez przeniósł się do Akademii FC Dallas, gdzie grał do 18 roku życia. W 2019 roku zagrał w sześciu meczach dla North Texas SC, klubu będącego rezerwami zespołu FC Dallas, zdobywając jedną bramkę. 31 sierpnia 2019 roku podpisał kontrakt z FC Porto. Ma za sobą 2 występy w Reprezentacji Stanów Zjednoczonych do lat 20, dla której strzelił jedną bramkę.

Bibliografia 
 

Piłkarze FC Porto
Ludzie urodzeni w Arlington (Teksas)
Urodzeni w 2001